Die Serie A 1981/82 war die 50. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann am 13. September 1981 und endete am 16. Mai 1982. Als Aufsteiger kamen der AC Mailand, Genua 1893 und AC Cesena aus der Serie B dazu.

Die Saison als Meister beendete der Juventus Turin und konnte damit seinen Vorjahrestitel verteidigen. Die Qualifikation für den Europapokal der Landesmeister schaffte Juventus. Für den UEFA-Pokal qualifizierten sich der AC Florenz, der AS Rom und SSC Neapel. Über die Coppa Italia sicherte sich der Inter Mailand die Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger des folgenden Jahres. In die Serie B absteigen mussten der AC Mailand, der FC Bologna und Como Calcio.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Meistermannschaft 
(in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

Weblinks 

 rsssf.com Serie A 1981/82
 weltfussball.de Ergebnisse und Tabelle

1981
Fußballsaison 1981/82